El término paria hace referencia a varios artículos:

Personas

 Paria (casta), persona fuera del sistema de castas en la India.

Lugares

 Paria, localidad de Oruro (Bolivia).
 Golfo de Paria, Venezuela.
 Península de Paria, Venezuela.
 Río Paria, Estados Unidos.

Otros usos 
 Paria (insecto), escarabajo de la familia Chrysomelidae.